«Юниор-Спутник» Нижний Тагил — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Нижнего Тагила. Образована на основе фарм-клуба ХК «Спутник», «Юниор-Спутник». С 2012 года по 2015 выступал в Первенстве МХЛ; с 2015 года выступает в Первенстве ВХЛ. В 2012 году ХК «Спутник-2» переименован в «Юниор-Спутник».

27 апреля 2012 года «Юниор-Спутник» был принят в состав участников Первенства МХЛ. В 2015 году команда решением Попечительского совета ХК «Спутник» была переведена в Первенство ВХЛ.

См. также 
 ХК «Спутник» (Нижний Тагил)
 Российская хоккейная лига (с 2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Спутник» Нижний Тагил
 Российская хоккейная лига на сайте ФХР

Спортивные клубы Нижнего Тагила